Государственные заводы машиностроения ( или сокращённо PZInż) — государственное предприятие Польской Республики существовавшее с 1928 по 1939 годы и располагавшееся в Варшаве. Выпускало грузовые и легковые автомобили, мотоциклы, бронетехнику.

История 

Государственные заводы машиностроения (Państwowe Zakłady Inżynierii) были созданы в 1928 году на базе ранее существовавших в Варшаве Центральных автомобильных мастерских (CWS), занимавшихся ремонтом автомобильной техники, в том числе для войска польского. На них же в 1927 году был построен первый польский автомобиль CWS T-1. Однако выпускался этот автомобиль представительского класса небольшой серией, а польское правительство желало создать в стране настоящую автомобилестроительную индустрию? в том числе и для моторизации армии. 

За помощью было решено обратить к известному итальянскому автопроизводителю, концерну Fiat. По соглашению, одновременно, с реконструкцией CWS и созданием шести отдельных заводов, с 1932 года началась сборка автомобилей под маркой Polski Fiat 508 Balilla, а позднее и других моделей: легковых 518, 524; грузовых 618 и 621, к концу 1930-х к ним добавился автобус Zawrat. С 1933 года началось производство мотоциклов марки Sokół. Главным инженером предприятия был назначен талантливый польский конструктор Тадеуш Таньский. Одновременно с автомобилями началось создание и производство бронетехники, которой так не хватало войску польскому. Были созданы и запущены в производство гусеничные артиллерийские тягачи C2P, танкетки TKS, легкие танки 7TP созданные на базе британского танка "Виккерс 6-тонный". Так же был создан целый ряд армейских и штабных автомобилей на базе гражданских "Польских ФИАТов", в том числе и полугусеничные машины. Готовились к производству: колёсно-гусеничный танк 10TP с подвеской типа Кристи, во-многом похожий на аналогичные советские танки БТ-5 и БТ-7, легковой автомобиль с аэродинамическим кузовом PZInż 403 LS. 

После оккупации Польши, в сентябре 1939 года предприятия Państwowe Zakłady Inżynierii поступили в распоряжение немцев, однако, большинство из них серьезно пострадало в ходе немецких бомбардировок. В 1944 году при отступлении немцев, значительное количество уцелевшего оборудования заводов было ими вывезено. После войны некоторые предприятия были восстановлены (как например FSO) и продолжили производство автомобилей.

Продукция  
 C2P – гусеничный легкий артиллерийских тягач
 C4P – полугусеничный артиллерийский тягач на базе грузовика Polski Fiat 621
 C7P – гусеничный артиллерийский тягач на базе танка 7TP
 CWS T-1 - первый польский легковой автомобиль выпускавшийся с 1927 по 1931 годы
 Polski Fiat 508 (1932–1939) - легковой автомобиль малого класса
 Polski Fiat 518 – легковой автомобиль среднего класса
 Polski Fiat 524 – легковой автомобиль представительского класса
 Polski Fiat 618 Grom (1937–1939) – малотоннажный грузовик
 Polski Fiat 621 (1935–1939) – среднетоннажный грузовик
 Polski Fiat 621 C4P (1937) – колесно-гусеничный тягач
 PZInż 7TP – легкий танк
 PZInż 222 – полугусеничный транспортёр
 PZInż 302 (znany też jako Fiat 508/518) (1937–1938) – военный полноприводный автомобиль
 PZInż 703 (1939) – грузовой полноприводный автомобиль
 Sokół 200 (M 411) (1939) – мотоцикл 
 Sokół 600 RT (M 211) (1935–1939) – туристический мотоцикл
 Sokół 1000 (M 111) (1933–1939) – тяжелый мотоцикл
 Ursus Typ A (1928–1931) – первый польский грузовой автомобиль
 Ursus wz.29 (1929–1931) – бронеавтомобиль на базе Ursus A
 Ursus wz.34 (1933–1938) – бронеавтомобиль
 Zawrat – автобус выпускавшийся по лицензии фирмы Saurer.

См. также 
 CWS T-1
 FSO

Литература 
 Zdzisław Podbielski, Samochody ciężarowe, specjalne i autobusy. Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", Warszawa 1988. 
 Witold Rychter, Dzieje samochodu. Wyd. 3 uzup., WKiŁ, Warszawa 1983, s. 343-347.

Автомобилестроительные компании Польши